Reilly puede referirse a:

Apellido
Reilly es un apellido irlandés; otras formas frecuentes son O'Reilly y Riley). Deriva del gaélico Ó Raghallaigh, de los condados Cavan y Westmeath. Es uno de los diez apellidos más frecuentes en Irlanda.

 Brian Patrick Reilly, maestro, escritor y editor de revistas de ajedrez irlandés.
 Charles Nelson Reilly, actor, comediante y director estadounidense.
 Jessica Kelly Siobhán Reilly, actriz británica. 
 John Christopher Reilly, actor estadounidense, 
 Lawrie Reilly, futbolista escocés.
 Maggie Reilly, cantante escocesa.
 Ricardo Reilly Salaverry, abogado y político uruguayo.
 Ted Reilly, actor británico.
 Tomás Francisco Reilly, religioso redentorista estadounidense, obispo de San Juan de la Maguana (1969-1977).
 Vini Reilly, músico británico post-punk

Geografía
 Reilly, comuna francesa en el departamento de Oise.
 Reilly, municipio del condado de Nemaha, Kansas
 Reilly, municipio del condado de Schuylkill, Pensilvania

Cine
 Mary Reilly, película dramática de 1996, dirigida por Stephen Frears. 
Personajes
 Ignatius J. Reilly, personaje de La conjura de los necios.
 Ben Reilly, superhéroe de cómic del Universo Marvel.
Otros
 Tillandsia 'Rolly Reilly', cultivar híbrido del género Tillandsia perteneciente a la familia Bromeliaceae.